La saison 1987-1988 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie. L'équipe est engagée en Division 1, et en Coupe d'Algérie.

Joueurs et encadrement technique

Effectif et encadrement 
|-

Championnat d'Algérie

Rencontres de Championnat

Détailles des Rencontres

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres de Coupe d'Algérie

Notes et références

Liens externes 
 

1987-1988
Alger USM
1987 en Afrique
1988 en Algérie